«В Багдаде всё спокойно» — крылатая фраза из кинофильма «Волшебная лампа Аладдина» (1966).
 «В Багдаде всё спокойно» — альбом группы «АукцЫон».
 «В Багдаде всё спокойно» — песня группы «Кар-мэн».
 «В Багдаде всё спокойно» — российский художественный фильм 1993 года.